Johan VI van Mecklenburg (ca. 1439-1474), hertog van Mecklenburg (1464-1474)
 Johan VI van Oppersalm, graaf van Opper-Salm (1495-1499)
 Johan VI "de Oude" van Nassau-Dillenburg (1536-1606), graaf van Nassau-Dillenburg (1559-1606)
 Johan VI van Portugal (1767-1826), koning van Portugal (1816-1826)

Zie ook
 Jan VI (doorverwijspagina)
 Johannes VI (doorverwijspagina)